Montegroso ima više značenja:
 Montegroso d'Asti
 Montegroso (Đenova)